2002-2003 est la vingt-huitième saison de l', le championnat élite de hockey sur glace en Suède.

Classement final 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques individuelles 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Meilleurs pointeurs

Séries éliminatoires

Effectif vainqueur

Références 

  Hockeyligan.se — site officiel
  Swehockey.se — statistiques officielles

2001-2002
Elitserien
Elitserien
Sport en Suède en 2002
Sport en Suède en 2003
Suède